Карма́нов — русская фамилия. Известные носители:
 
 Карманов, Афанасий Георгиевич (1907—1941) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Карманов, Георгий Кириллович (1897—1981) — начальник Главного управления мер и весов НКВД СССР.
 Карманов, Диомид Иванович (1740—1795) — русский учёный-историк, краевед.
 Карманов, Евгений Алексеевич (1943—1993) — советский архитектор, художник.
 
 Карманов, Павел Викторович (род. 1970) — советский и российский композитор.
Карманов, Роман Владимирович (род. 1977) — российский радиоведущий, журналист.

Составные фамилии 
 Лебедев-Карманов, Андрей Иванович (1912—1993) — российский учёный в области техники мощных радиопередающих устройств, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Лауреат Сталинской премии.